erg est un symbole qui peut désigner :
 erg, une unité de mesure de l'énergie dans le système CGS.

erg est un nom qui peut désigner :
 erg, en géographie et en géologie, un désert de dunes.

ERG est un sigle qui peut désigner :
 électrorétinogramme ;
 Entérocoque résistant aux glycopeptides
 ERG Transit Systems, un groupe australien spécialisé dans la fourniture de systèmes de billetterie électronique pour les transports en commun ;
 École de recherche graphique, un institut supérieur libre d’arts plastiques à Bruxelles ;
 Edoardo Raffinerie Garrone, une compagnie pétrolière italienne ;
 Energization and Radiation in Geospace, un petit satellite scientifique japonais.